Кукрыниксы — колективний псевдонім художників М. В. Купріянова, П. М. Крилова і М. О. Соколова
 «Кукрыниксы» — російський рок-гурт
 «Кукрыниксы» — перший альбом гурту «Кукрыниксы»